Haselnuss steht für:
 Haselnussgewächse, eine Unterfamilie der Birkengewächse
 Gemeine Hasel, in Mitteleuropa als Haselnussstrauch bekannt
 Lambertshasel, der Hauptlieferant von Haselnüssen
 Haselnuss (Heraldik), eine Wappenfigur in der Heraldik

Siehe auch: